Хо́рхе Пе́пи Ало́с (; род. , Кордова, Аргентина) — аргентинский пианист и композитор.

Биография 
Получил музыкальное образование в консерватории своего родного города, а в 1980 г. отправился для продолжения музыкального образования в Швейцарию, где учился у Эрика Годибера (композиция) и Эдит Фишер (фортепиано). Женившись на своей наставнице, выступал с ней дуэтом, записал два альбома с произведениями Шуберта и Брамса, а в 1990 г. супруги совместно основали фестиваль «Международная неделя фортепиано и камерной музыки» () в городе Блоне. Среди других записей Пепи-пианиста — сочинения Йозефа Гайдна, Роберта Шумана, Аарона Копленда, аргентинских композиторов.

Первый критический интерес привлекли к себе опера Пепи «Охота за сокровищами» (; 1992, по мотивам Дино Буццати) и вокальный цикл «Эстравагарио» (; 1993) на стихи Пабло Неруды. В дальнейшем Пепи Алос работал преимущественно в камерном жанре. Он также ведёт педагогическую работу в Швейцарии, Испании и Чили.

Примечания

Ссылки 

Выпускники вузов Аргентины
Академические музыканты Аргентины
Оперные композиторы Аргентины